Pietrzykowski (Pietrzykowska):
 Bogusław Pietrzykowski
 Jan Pietrzykowski
 Mieczysław Pietrzykowski
 Tadeusz Pietrzykowski
 Tomasz Pietrzykowski
 Zbigniew Pietrzykowski
 Zdzisław Pietrzykowski

Polskie nazwiska